Scrope ist der Familienname folgender Personen:

 George Julius Scrope (1797–1876), englischer Geologe
 Henry Scrope, 3. Baron Scrope of Masham (*um 1376; † 1415), englischer Adliger
 Richard le Scrope (1350–1405), englischer Kirchenfürst
 Stephen Scrope, 2. Baron Scrope of Masham († 1406), englischer Adliger
 Thomas Scrope, 5. Baron Scrope of Masham (1428–1475), englischer Adliger